Tom Kleijn (televisiejournalist) (1969), televisiejournalist
Tom Kleijn (vertaler) (1949), vertaler van toneelteksten